En droit français, le terme de référé-liberté peut faire référence aux sujets suivants :
 Le référé-liberté en droit administratif français, porté devant la juridiction administrative ;
 de manière abusive, en matière pénale, l'appel d'une ordonnance de placement en détention (article 187-1 du code de procédure pénale).